Pojem Ledce je nejednoznačný a může mít následující významy:

Jméno obce
 Ledce (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Ledce (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové (do 1. 1. 2007 patřila do okresu Rychnov nad Kněžnou)
 Ledce (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Ledce (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Ledce (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav

Jméno části obce
 Ledce (Nespeky) – část obce Nespeky v okrese Benešov
 Ledce (Kadlín) – část obce Kadlín v okrese Mělník

Externí odkazy